Dit is de wereldranglijst van augustus 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 augustus 2008.

Mannen 08